Аббревиатура «BDS» может расшифровываться как:

 BDS — кампания или движение против государства Израиль.
 BDS — семейство балластораспределительных машин
 BDS C — компилятор для языка программирования Си.
 Canadian BDS Airplay Chart — один из национальных канадских чартов, публикуемый в журналах Jam!, Canoe и Billboard
 BDS — разновидность клавиатурной раскладки для болгарского языка.